Il singolare del torneo di tennis U.S. Indoor National Championships 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Jimmy Connors che ha battuto in finale Arthur Ashe 6-4, 5-7, 6-3.

Teste di serie 

 Jimmy Connors (Campione)
 Guillermo Vilas (primo turno)
 Vitas Gerulaitis (semifinali)
 Eddie Dibbs (secondo turno)
 Sandy Mayer (terzo turno)
 Arthur Ashe (finale)
 Roscoe Tanner (semifinali)
 José Higueras (secondo turno)

 Tim Gullikson (terzo turno)
 Sandy Mayer (quarti di finale)
 Balázs Taróczy (primo turno)
 Wojciech Fibak (terzo turno)
 Stan Smith (secondo turno)
 Dick Stockton (primo turno)
 Christopher Mottram (terzo turno)
 John Alexander (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

U.S. Indoor National Championships 1979